Calabria est un patronyme italien

Occurrence 

Avec l'immigration italienne, le patronyme commence à apparaitre en France autour de l'an 1900, dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, on le retrouve principalement dans le département des Bouches-du-Rhône, dans la région de Lyon et dans le département du Nord. 

Aux États-Unis, le patronyme est surtout localisé dans le N.-E. du pays (État de New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvanie, etc.), où l'immigration italienne fut importante, mais également en Floride, au Texas et en Californie.

Étymologie 
Il est issu du grec Kalon-Brion et signifiant, « qui fait surgir le bien », dans le sens de fertile. Avant de devenir un nom de famille après le /, Calabria fut d'abord le nom donné dans l'Antiquité par les Grecs à une région du sud de l'Italie: pour la fertilité de sa terre, elle reçut le nom de Kalon-Brion, plus tard italianisé en Calabria (Calabre en français; Calavrìa en griko; Calàbbria en calabrais).

Variantes

Histoire 
La région d'origine du patronyme est vraisemblablement la Calabre où le nom est assez répandu, notamment dans les régions de Cosenza et de Catanzaro; par la suite, peut-être avec la migration de calabrais vers le Nord du pays, on le retrouve surtout dans les régions plus industrialisées de Naples (Campanie), de Rome (Latium) et de Padanie (notamment en Lombardie). En Sicile, il est surtout localisé dans la région de Palerme.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Calabria pour voir la liste des personnalités portant ce nom de famille

Liens externes 
  Localisation du patronyme en Italie 
  Origine du patronyme 
  Localisation du patronyme en France 
  Idem, aux États-Unis 
  Idem, dans le Monde 

Patronyme italien